Wiktoriwka (ukrainisch ; russische Entsprechung /) ist der Name mehrerer Orte in der Ukraine:

 Dorf in der Autonomen Republik Krim, Rajon Bachtschyssaraj, siehe Wiktoriwka (Bachtschyssaraj)
 Dorf in der Oblast Cherson, Rajon Henitschesk, siehe Wiktoriwka (Henitschesk)
 Dorf in der Oblast Chmelnyzkyj, Rajon Tschemeriwzi, siehe Wiktoriwka (Tschemeriwzi)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Pokrowsk, siehe Wiktoriwka (Pokrowsk)
 Dorf in der Oblast Donezk, Rajon Wolnowacha, siehe Wiktoriwka (Wolnowacha)
 Dorf in der Oblast Kiew, Rajon Myroniwka, siehe Wiktoriwka (Myroniwka)
 Dorf in der Oblast Luhansk, Rajon Sjewjerodonezk, siehe Wiktoriwka (Sjewjerodonezk)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Beresanka, siehe Wiktoriwka (Beresanka)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Bratske, siehe Wiktoriwka (Bratske)
 Dorf in der Oblast Mykolajiw, Rajon Domaniwka, siehe Wiktoriwka (Domaniwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Beresiwka, siehe Wiktoriwka (Beresiwka)
 Dorf in der Oblast Odessa, Rajon Schyrjajewe, siehe Wiktoriwka (Schyrjajewe)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Saporischschja, siehe Wiktoriwka (Saporischschja)
 Dorf in der Oblast Saporischschja, Rajon Melitopol, siehe Wiktoriwka (Melitopol)
 Dorf in der Oblast Schytomyr, Rajon Swjahel, siehe Wiktoriwka (Swjahel)
 Dorf in der Oblast Ternopil, Rajon Kosowa, siehe Wiktoriwka (Kosowa)
 Dorf in der Oblast Tscherkassy, Rajon Chrystyniwka, siehe Wiktoriwka (Chrystyniwka)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Nischyn, siehe Wiktoriwka (Nischyn)
 Dorf in der Oblast Tschernihiw, Rajon Tschernihiw, siehe Wiktoriwka (Tschernihiw)

 Siedlung in der Oblast Charkiw, Rajon Bohoduchiw, siehe Wiktoriwka (Bohoduchiw)